Überfuhr steht für:
 Fähre, eine Übersetzmöglichkeit über einen Fluss

Überfuhr heißen folgende geographischen Objekte:
 Überfuhr (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Überfuhr (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Überfuhr (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Überfuhr (Gemeinde Bergheim), Weiler bei Bergheim, Flachgau, Land Salzburg